Овен — зодіакальне сузір'я.
 Овен — знак зодіаку.
 «Овен» — срібна монета НБУ.
 «Овен» — золота монета НБУ.

Топоніми 
 Овен — гора у хребті Титон, в Скелястих горах (штат Вайомінг, США).
 Овен — село в Силістринській області Болгарії. Входить до складу общини Дулово.
 Овен — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.
 Овен (округ, Індіана) — округ (графство) у штаті Індіана, США.
 Овен (округ, Кентуккі) — округ (графство) у штаті Кентуккі, США.

Персоналії 
 Овен Артур ( 1949) — прем'єр-міністр Барбадосу з 1994 до 2008 року
 Овен Вілсон — американський актор.
 Овен Гаргрівз — канадський футболіст з британським громадянством, грав за збірну Англії.
 Овен Майкл  — англійський футболіст.
 Овен Річард — англійський зоолог та палеонтолог.
 Овен Чемберлен — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1959 р.
 Овен Юнг — американський фінансист, президент правління «Дженерал Електрик»

Інше 
 Овен і Мзі — бегемот й альдабрська черепаха.

Див. також 
 Оуен